Tettye, Pécs belvárosához tartozó városrész
 Tettye, a Tettye városrészben lefolyó patak
 Tettye-forrás, a Tettye patak forrása
hasonló
 Tettye vagy tekke, török szerzetesek, dervisek kolostorának a neve